San Nicolò steht für: 

 eine italienische Bezeichnung des Heiligen Nikolaus von Myra 
 den italienisch-deutschen Juristen und Hochschullehrer Mariano San Nicolò (1887–1955) 

San Nicolò heißen auch die folgenden Kirchen und Klöster:
 das ehemalige Benediktinerkloster San Nicolò l’Arena in Catania
 die Kathedrale Madre San Nicolò in Noto (siehe Kathedrale von Noto) 
 die katholische Kirche San Nicolò in Padua 
 die griechisch-orthodoxe Kirche San Nicolò dei Greci in Triest 
 die katholische Kirche San Nicolò di Lido in Venedig 
 die katholische Kirche San Nicolò dei Mendicoli in Venedig 
 die katholische Kirche San Nicolò da Tolentino (Palermo)
 die katholische Kirche San Nicoló di Trullas auf Sardinien

San Nicolò steht außerdem für folgende italienische Orte und Gemeinden:
 San Nicolò, italienischer Name der Fraktion St. Nikolaus, Gemeinde Ulten, Südtirol
 San Nicolò di Complico in der Provinz Belluno 
 San Nicolò Gerrei in der Provinz Cagliari 
 San Nicolò d’Arcidano in der Provinz Oristano 
 Ponte San Nicolò in der Provinz Padua 
 Nughedu San Nicolò in der Provinz Sassari 
 Centa San Nicolò im Trentino